Dahomey steht für:

 Dahomey, alter Name für Benin
 Dahomey (Volk), afrikanische Ethnie
 Dahomey (Sprache), Sprache dieses Volkes
 Königreich Dahomey, afrikanisches Königreich
 Republik Dahomey, Vorgängerstaat von Benin
 Dahomey-Zwergrind, Rinderrasse

Siehe auch:

 Dahomé